Sousloví národní demokracie je součástí názvů několika politických stran:
 Československá národní demokracie – politická strana v období první Československé republiky
 Národní demokracie (Česko) – česká nacionalistická politická strana
 Narodowa Demokracja – polské politické hnutí od konce 19. století do období druhé Polské republiky, zkráceně Endecja
 Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne – polská politická strana působící na počátku 20. století v Rakousku-Uhersku, ideologicky navázaná na hnutí Endecja
 Partito Nazional Democratico – italská politická strana
 Nationaldemokratische Partei Deutschlands – Národně demokratická strana Německa
 Národní demokraté (Španělsko)
 Národní demokraté – švédská politická strana